Marzocchi – azienda italiana di componenti per cicli e motocicli
 Gianni Marzocchi – cantante, attore e doppiatore italiano
 Gioia Marzocchi – conduttrice televisiva e attrice italiana
 Paolo Marzocchi – pianista e compositore italiano
 Umberto Marzocchi – antifascista e anarchico italiano

Pagine correlate

Marzocca
Marzocco (disambigua)